Le Fort du Moulin (Port-Cros) est un ouvrage militaire situé sur l'île de Port-Cros en France.
 Le Fort du Moulin (Trois-Rivières) est un ouvrage militaire situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine de la ville de Trois-Rivières, au Québec.